Cuverville pode se referir a:
 Cuverville (Calvados)
 Cuverville (Eure)
 Cuverville (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos